Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2006 – dwunaste mistrzostwa Azji w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 12–21 lutego 2006 roku w Tajlandii. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2007.

Początkowo w zawodach miało wystartować dziesięć zespołów, lecz jeszcze przed rozpoczęciem turnieju wycofała się drużyna Arabii Saudyjskiej, harmonogram zawodów uległ zatem zmianie. Pozostałe reprezentacje zostały podzielone na dwie grupy, w ramach których rywalizowały systemem kołowym o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do półfinału.

Tytuł zdobyty w 2004 roku obroniła reprezentacja Kuwejtu, wraz z pozostałymi medalistami zyskując awans na Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2007.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
2006 w piłce ręcznej
2006 w Azji